okręty indyjskie:
 INS Vikrant (1945) – lotniskowiec brytyjskiego typu Majestic, w służbie 1961-1997
 INS Vikrant (2013) – nowo budowany lotniskowiec